Храм Святого Наума — ряд православных храмов, освящённых в честь святого Наума Охридского.

Храмы
 Храм Святого Наума в Поповой Шапке
 Храм Святого Наума — македонский православный храм в Мальмё

Монастыри
 Монастырь Святого Наума — православный македонский монастырь на юго-восточном берегу Охридского озера